Desa Jambeyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 110,60), Jawa Tengah, 
 Desa Jambeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 111,14), Jawa Tengah, 
 Desa Jambeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 111,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar